Arya steht für: 

 Arier, Selbstbezeichnung von Sprechern indoiranischer Sprachen
 Arya Samaj, eine auf dem Veda beruhende monotheistische Religionsgemeinschaft
 Arya, männlicher und weiblicher Vorname, siehe Aria (Name)
 den Familiennamen der Schauspielerin Ritu Arya

Siehe auch:
 Aria